Franciaország
Pradelles, település Haute-Loire megyében
Pradelles, település Nord megyében